La Serie A1 femminile FIPAV 1992-93 fu la 48ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo andò alla Latte Rugiada Matera, al suo secondo scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1992
Pallavolo nel 1993
 1992-1993